Bungaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bungaya, distrikt, Sulawesi Selatan, 
 Desa Bungaya, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar